Op Roland Garros 2018 speelden de rolstoelvrouwen de wedstrijden in het enkelspel van donderdag 7 tot en met zaterdag 9 juni 2018 in het Roland-Garrosstadion in het 16e arrondissement van Parijs.

Toernooisamenvatting 
De als eerste geplaatste titelverdedigster Yui Kamiji uit Japan slaagde erin haar titel te prolongeren. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Nederlandse Diede de Groot in drie sets. Kamiji wist voor de derde keer Roland Garros op haar naam te schrijven. Het was haar zesde grandslamtitel in het enkelspel.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Bronnen 
 Toernooischema Roland Garros
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 2018